Савинково — название населённых пунктов в России:

 Савинково — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Савинково — село в Арсеньевском районе Тульской области.